«Пластик» — британский комедийный боевик основанный на реальных событиях режиссёра Джулиана Джилби, написанный в соавторстве с Уиллом Джилби и Крисом Ховардом. В фильме снимались Эдвард Спелирс, Уилл Поултер, Альфи Аллен, Себастьян де Соуза и Эмма Ригби.

Сюжет 
Четверо друзей промышляют воровством, используя чужие кредитные (пластиковые) карты. Способов добычи данных с карт множество, один из них — шантаж. Двое из молодых людей нападают на мужчину, развлекавшегося с проституткой в машине. Сняв на камеру утехи жертвы, ребята грабят его. Жертвой оказался бухгалтер серьёзного криминального авторитета. Тот быстро разыскал четвёрку и заявил, что за свою ошибку они должны заплатить два миллиона фунтов в течение двух недель. Чтобы собрать такую сумму за короткий срок, им приходится привлечь к делу однокурсницу одного из мальчишек, так как она работает в солидной кредитной организации. Но не всё гладко в отношениях друзей. Во время проведения операции, в случае удачного исхода которой можно было бы и расплатиться с долгом и ещё обеспечить себя, двое из мальчишек решают скрыться с добычей. Но оставшиеся двое тоже не лыком шиты…

В ролях 
 Эдвард Спелирс — Сэм
 Альфи Аллен — Ятси
 Уилл Поултер — Форди
 Себастьян де Соуза — Рафа
 Эмма Ригби — Фрэнки
 Лиза Маффиа — Келли
 Малис Джау — Бэт
 Амель Берраба — Мишель
 Томас Кречманн — Марсель
 Грэм Мактавиш — Стив
 Мем Ферда — Тарик

Производство 
6 декабря 2012 года было объявлено о начале работы над фильмом. Эдвард Спелирс, Уилл Поултер и Альфи Аллен были утверждены на главные роли в фильме, сценарий к которому был написан Крисом Ховардом, Джулианом Джилби и Уиллом Джилби. Лицензия на право распространения фильма в настоящее время принадлежит кинокомпании «Cinema Management Group». 10 декабря 2012 года кинокомпания «Gateway Films» объявила о начале основных съемок фильма, который будет снят в таких городах как Лондон, Манчестер и Майами.

Приём критиков 
Фильм получил весьма негативные отзывы критиков. Базируясь на пятнадцати отзывах критиков, он набрал всего 7 % по шкале свежести на сайте «Rotten tomatoes».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Интервью с премьеры фильма

Фильмы 2014 года
Фильмы-боевики Великобритании
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы о хакерах
Фильмы Великобритании 2014 года